Christelijke Volkspartij (België) (CVP), een voormalige Belgische politieke partij (1945-2001) en directe rechtsvoorganger van Christen-Democratisch en Vlaams (CD&V)
Een politieke partij in Nederland:
Christelijke Volkspartij (Nederland) (CVP), een voormalige Nederlandse politieke partij (1920-1926)
Christelijke Volkspartij (Aalten) (CVP), een voormalige politieke partij in de gemeente Aalten (1992-2004)
Kristelig Folkeparti (KrF), Christelijke Volkspartij van Noorwegen
Christelijke Volkspartij (Peru) (Partido Popular Cristiano, PPC), politieke partij in Peru sinds 1966
Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie (SLCh), een voormalige Poolse politieke partij (1991-1997)

Zie ook 
Christene Volkspartij (CVP), een voormalige Belgische politieke partij (1893-rond WO I)
Christendemocratische Volkspartij (doorverwijspagina)